Даги́б Ома́рович Гули́ев (;  27 сентября 1956, г. Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 1991, Чегет, Кабардино-Балкарская АССР, СССР) — советский горнолыжник, мастер спорта СССР международного класса, чемпион СССР в троеборье (скоростной спуск, супер-гигант, слалом), девятикратный призёр Кубка Союза по горным лыжам, член сборной СССР по горнолыжному спорту, участник этапов Кубка мира.

Биография 
Родился в 27 сентября 1956 году в г. Алма-Ата, Казахская ССР, СССР, куда его семья была депортирована в 1944 году. Национальность — балкарец. Среднюю среднюю школу окончил в 1973 году в поселке Терскол, КБР. Закончил Львовский государственный институт спорта.

В 1988 начал работать во Львовском комитете по спорту инструктором.

В течение 8 лет входил в состав сборной СССР по горным лыжам, чемпион СССР в троеборье, участвовал в этапах Кубка Мира.

Погиб в 1991 году в гостинице Чегет в Приэльбрусье.

Достижения 
 чемпион СССР в троеборье (скоростной спуск, супер-гигант, слалом)
 призёр Кубка СССР по горным лыжам
 член сборной СССР по горнолыжному спорту

Результаты на Кубках Мира (не полный список)

Память 
 установлена памятная плита на поляне Чегет в Приэльбрусье
 проводятся первенства по горнолыжному спорту памяти Дагиба Гулиева

Примечания 

Горнолыжники СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Выпускники Львовского государственного университета физической культуры